Autonoe – księżyc Jowisza
 Autonoe – w mitologii greckiej córka Kadmosa, matka Akteona
 Autonoe – w mitologii greckiej córka Pireusa
 Autonoe – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Autonoe – w mitologii greckiej jedna z Nereid